Бочкарёв (Бочкарёва) — русская фамилия. Известные носители:

Бочкарёв

А 
 Бочкарёв, Аверьян Григорьевич (Бочкарёв 3-й, 1862—1937) — войсковой старшина, командир 2-й особой Оренбургской казачьей сотни.
 
 Бочкарёв, Аркадий Андреевич (1931—1988) — советский баскетболист, серебряный призёр Олимпийских игр, Заслуженный мастер спорта СССР.

В 
 Бочкарёв, Валентин Николаевич (1880—1967) — советский историк, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Бочкарёв, Валериан Иванович (1892—1923) — есаул, деятель Белого движения на Дальнем Востоке.
 Бочкарёв, Валерий Викторович (1918—1989) — физик, профессор, доктор наук, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР.
 Бочкарёв, Вадим Сергеевич (род. 1939) — советский и российский археолог, историк, культуролог.
 
 Бочкарёв, Виктор Алексеевич (1906—1994)— профессор Самарского государственного педагогического университета, доктор филологических наук, учёный-литературовед, один из руководителей Поволжского научного объединения литературоведческих кафедр педвузов и одним из редакторов его изданий.
 Бочкарёв, Виктор Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Бочкарёв, Владимир Борисович (1909—1941) — советский преподаватель, дипломат, разведчик.

И

К, Л 
 Бочкарёв, Константин Степанович (1905—1995) — советский учёный, генерал-майор.
 Бочкарёв, Леонид Львович (род. 1949) — российский учёный и педагог в области психологии искусства, музыкальной психологии, доктор психологических наук.

М

Н

П

С 
 Бочкарёв, Сергей Викторович (род. 1941) — советский и российский учёный в области математики, доктор физико-математических наук, профессор Московского физико-технического института.

Э 
 Бочкарёв, Эллин Петрович (1926—2007) — советский и российский учёный-металлург, член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии.

Ю

Я 
 Бочкарёв, Яков Васильевич (1928—2003) — советский, киргизский и российский учёный.



Топоним 
 Бочкарёва — деревня в Свердловской области России.

См. также 
 Бочкарёв (марка пива)
 Улица Бочкарёва (Салават)

Примечания